Teresa von Jesus ist der Ordensname folgender Personen:

 Teresa von Ávila (1515–1582), spanische Gründerin des Teresianischen Karmels und Kirchenlehrerin, Heilige
 Teresa de Los Andes  (1900–1920), chilenische Unbeschuhte Karmelitin, Heilige